Lázár Jenő (1845–1900) porcelánfestő, országgyűlési képviselő, műgyűjtő
 Lázár Jenő (1886–1946) újságíró
 Lázár Jenő (1897–1941 után) mérnök, miniszteri osztálytanácsos
 Lázár Jenő (1903–1964) gépészmérnök, ókorkutató, régész
 Lázár Jenő (1906–1983) gyógyszerész